Il doppio femminile del Rogers Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Liezel Huber e Lisa Raymond ma sono state sconfitte in semifinale da Nadia Petrova e Katarina Srebotnik. Queste ultime sono state a loro volta battute in finale dalle vincitrici del titolo Klaudia Jans-Ignacik e Kristina Mladenovic con il punteggio di 7-5, 2-6, [10-7].

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il 2º turno.

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (secondo turno)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (finale)
  Gisela Dulko  /  Flavia Pennetta (ritirate per un problema al polso della Pennetta)

  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)
  Julia Görges /  Květa Peschke (primo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2012
WTA Tour 2012